Die 1. HNL 2010/11 war die 20. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. Juli 2010 und endete am 21. Mai 2011.

Dinamo Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die 16 teilnehmenden Mannschaften traten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an.

Am Saisonende sollten eigentlich drei Clubs absteigen. Da allerdings nur zwei der fünf bestplatzierten Vereine der 2. HNL eine Erstligalizenz erhielten, blieb dem NK Zadar der Abstieg erspart. Nach Saisonende zog der kroatische Fußballverband die Lizenz des Meisters der 2. Liga (HNK Gorica) zurück, wodurch lediglich der NK Hrvatski dragovoljac absteigen musste, und der NK Lučko Zagreb für die nächste Saison in die 1. HNL aufsteigen durfte.

Die für dieses Jahr geplante Ligareduzierung auf zwölf Vereine wurde um ein Jahr verschoben.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2010/11 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11